Президентские выборы во Франции 2012 года были проведены 22 апреля (первый тур) и 6 мая (второй тур). Они стали десятыми выборами президента Пятой республики. На выборах был избран на пятилетний срок следующий президент Пятой республики. Первичные партийные выборы по выдвижению кандидатов состоялись во Франции с января по октябрь 2011 года.

По результатам первого тура выборов лидировал Франсуа Олланд, набравший 28,63 % голосов и действующий президент Николя Саркози набравший 27,18 %, они и вышли во второй тур. Третье место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 17,90 % голосов, за ней следовал лидер «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, набравший 11,10 % голосов.

Президентом страны был избран Франсуа Олланд. Эти выборы стали вторыми в истории Франции, которые привели социалиста на высший государственный пост и вторыми, которые проиграл действующий президент.

Кандидаты, которые в разные времена заявляли о своём возможном участии 
 Союз за народное движение выдвинул тогдашнего президента Николя Саркози. Премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что Саркози является «лучшим кандидатом» правых на выборы.
 Социалистическая партия. В тройку наиболее вероятных претендентов входили Франсуа Олланд (37 %), глава французских социалистов (с 2008) Мартин Обри (22 %) и кандидат на выборах 2007 года Сеголен Руаяль (14 %). 9 октября были проведены праймериз, впервые в истории Социалистической партии в них могли принять участие не только члены, но и сторонники партии. Для этого достаточно было подписать согласие с социалистическими принципами и выплатить пошлину (примерно 1 евро). В праймериз приняли участие свыше миллиона французов. В первом туре праймериз ни один из кандидатов не набрал необходимых 50 % голосов. Во втором туре, 16 октября, победу одержал Франсуа Олланд, опередив Мартин Обри. Таким образом, Олланд стал кандидатом от Социалистической партии.
 Демократическое движение. Кандидат: Франсуа Байру.
 Национальный фронт выдвинул депутата Европейского парламента и президента партии Марин Ле Пен. Предыдущий президент партии 83-летний Жан-Мари Ле Пен, отец Марин и кандидат в президенты на 5 предыдущих выборах исключил своё участие.
 Зелёные. Кандидат: Ева Жоли. Жоли приобрела широкую известность в качестве судьи по экономическим вопросам.
 Французская коммунистическая партия. Предполагаемый кандидат: Ален Бокке. В конечном итоге, остановилась на кандидатуре лидера Левой партии Жан-Люка Меланшона.
 Левая партия выдвинула своего основателя — депутата Европейского парламента 60-летнего Жан-Люка Меланшона, поддержанного Левым фронтом.
 Солидарная республика выдвинула кандидатом бывшего премьер-министра 58-летнего Доминика де Вильпена, однако 16 марта 2012 года отказался от участия.
 Рабочая борьба выдвигает одного из лидеров партии Натали Арто, заменив Арлетт Лагийе, представлявшую партию на президентских выборах 6 раз.
 Республиканское и гражданское движение выставила 72-летнего Жан-Пьер Шевенман, бывший министр обороны (1988—1991) и министр иностранных дел (1997—2000), 1 февраля 2012 года снял свою кандидатуру.
 Новая антикапиталистическая партия. Кандидат: Филипп Путу. Лидер партии, кандидат на 2 предыдущих выборах Оливье Безансно исключил своё участие.
 Охота, рыбалка, природа, традиции. Предполагалось выдвинуть лидера партии лидера партии Фредерика Ниу, однако 22 февраля 2012 Ниу поддержал Саркози.
 О своём участии в выборах заявил бывший футболист Эрик Кантона.
 Вечная республика выставила Николя Дюпон-Эньяна.
 Христианско-демократическая партия первоначально выставила своего лидера Кристин Бутен, однако 13 февраля 2012 года Бутен поддержала Саркози.
 Солидарность и прогресс выставила Жака Шеминада, бывшего чиновника в Управлении по внешнеэкономическим связям (1969—1981).

Участники

Обстановка до выборов

Опросы общественного мнения

Результат первого тура 

Явка избирателей в первом туре составила 80,46 %, это меньше почти на 3 %, чем на предыдущих выборах.

Победу в первом туре одержал социалист Франсуа Олланд получивший 28,63 % голосов избирателей, это выше чем у прошлого кандидата от социалистов Сеголен Руаяль (её результат в первом туре был — 25,87 %).

Второе место занял действующий президент Николя Саркози получивший 27,18 %, меньше чем на выборах в 2007 году, когда он получил 31,18 % голосов избирателей.

Неожиданным оказался результат ультраправого кандидата Марин Ле Пен. Она получила 17,90 %, что является лучшим результатом за историю Национального фронта, но во второй тур, как Жан—Мари Ле Пен в 2002 году (с результатом 16,86 %), не попала.

Четвёртое место получил Жан-Люк Меланшон, который был выдвинут коалицией Левый фронт, в который входит несколько партий. Он получил 11,1 % голосов. Это значительно выше, чем результат в 2007 году выдвинутых кандидатов от партий, которые сейчас входит в Левый фронт.

Центрист Франсуа Байру ухудшил в 2 раза свой прошлый результат, получив только 9,13 % голосов (в 2007 году он получил 18,57 %).

На 1 % укрепили свою позицию «Зелёные». Выдвинутая от «Зелёных» Ева Жоли получила 2,31 % голосов (в 2007 году выдвинутая от «Зелёных» Доминик Вуане получила 1,57 %).

Результат Николя Дюпон-Эньян составил 1,79 %.

Троцкисты Филипп Путу и Натали Арто ухудшили результаты лидеров троцкистских партий, которые участвовали в выборах 2007 года.

Жак Шеминад занял последнее место получив 0,25 % избирателей.

В общем итоге левые кандидаты получили 43,75 %, правые получили 47,12 %, центристы получили 9,13 %.

Результат второго тура 
О поддержке Олланда во втором туре официально объявили Жоли, Меланшон, Байру и Путу.

О поддержке Саркози никто из кандидатов официально не объявил. Он надеялся на поддержку Марин Ле Пен, однако 1 мая 2012 она объявила, что не просит своих сторонников поддерживать кого-либо из кандидатов и советует делать выбор в соответствии с собственными предпочтениями, а сама опустит пустой конверт в избирательную урну.

Победу одержал кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд с результатом 51,64 %. Действующий президент потерпел поражение. Это вторые выборы на которых действующий президент терпит поражение (подобная ситуация была на президентских выборах 1981 года).

См. также 
 Президентство Франсуа Олланда

Примечания

Ссылки 

 Президентские выборы 2012 года: опросы общественного мнения 
 Спецпроект «Выборы президента Франции-2012» 
 Анализ первого тура

Апрель 2012 года
Май 2012 года
Франция
Президентские выборы во Франции
2012 год во Франции